Kačer může být:

 samec ptáků z rodu kachen

příjmení osob
 Jan Kačer – český herec a režisér
 Josef Kačer – český překladatel a básník
 Jan Káčer – gymnasta
 Miroslav Káčer – slovenský fotbalista
 Pavel Káčer – šlechtitel 

v kultuře
 postava z animovaných Kačeřích příběhů z produkce Walta Disneyho (např. Kačer Donald, kačer Srblík)
 Kačer Daffy – kreslená postava ze seriálů Looney Tunes a Merrie Melodies společnosti Warner Bros.
 Gumový Kačer – přezdívka hlavní postavy, řidiče kamionu, kterého ve filmu Konvoj (1978) hraje Kris Kristofferson

v geografii
 Kačer (Smilovy Hory) – rybník na území obce Smilovy Hory
 Kačer (rybník) – jiný název rybníku Walden na Romavském potoce na území obce Staré Město pod Landštejnem
 Kačer (obec) – obec v Srbsku
 Kačer (řeka) – řeka v Srbsku
 Kačer – vrch v okrese Plzeň-sever

ostatní
 hovorové označení pro člověka zabývajícího se geocachingem

podobné
 kečr (anglicky catcher) – hráč (zadák), polař zaujímající místo za domácí metou v baseballu a softballu

Související články 
 Kačerov

Externí odkazy